Augusto Tamayo puede referirse a:

 Augusto Tamayo Moller (1875-1936), ingeniero peruano.
 Augusto Tamayo San Román (1953-), cineasta peruano.
 Augusto Tamayo Vargas (1914-2003), literato peruano.

en:Augusto Tamayo